Bisschop, kerkelijk ambt.
 andere naam voor het schaakstuk loper.
 Roelof Bisschop, SGP-lid in de Tweede Kamer.